Nieżychowo
 Nieżychowo (osada)
 Nieżychowo (przystanek kolejowy)
 Nieżychowo Zakłady Przemysłowe